Плавучий острів — щільна маса з органічних речовин, зібрана в острів, який переміщається по поверхні води
 Плавучий острів — загальнозоологічний заказник місцевого значення в Черкаському районі Черкаської області
 Плавучий острів — концепція у фантастиці
 «Плавучий острів» — роман Жуля Верна
 Плавучий острів — французький десерт